«Приключения Незнайки и его друзей» — первая книга из трилогии Николая Носова о приключениях Незнайки, впервые опубликованная в 1953—1954 годах.

Написана в утопическом стиле.

Вселенная книги 
В одном сказочном городе, который называется Цветочным городом, живут коротышки — крошечные человечки, каждый из которых ростом с небольшой огурец. Они различаются по половому признаку: представители мужского населения называются малышами, а женского — малышками. Примечательно, что и жили коротышки отдельно: в одних домиках жили только малыши, в других — только малышки.

Часть малышей и малышек имеют прозвища, имеющие отношение к роду их деятельности (механики Винтик и Шпунтик, доктора Пилюлькин и Медуница, поэты Цветик и Самоцветик, художник Тюбик, музыкант Гусля и так далее) или к чертам характера (Торопыжка, Авоська, Небоська, толстый коротышка Пончик и другие).

Для коротышек не существует понятия возраста, и у них нет родителей. Правда, у Сиропчика есть что-то похожее на отчество — Сахарин Сахариныч Сиропчик.

Загадкой остаётся и то, откуда появились непосредственно герои всех романов-сказок, и какую роль при этом сыграло их деление на два пола. Непосредственно один раз — в эпизоде ссоры Незнайки и Кнопочки в конце второй книги — автор намекает, что сказочным человечкам тоже известно понятие любви. В то же время в первой книге упоминается, что Авоська и Небоська — братья, а следовательно, родственные отношения между коротышками всё же могут существовать.

Из фразы малышки Заиньки «Вы лежали, как мёртвый», сказанной ей Незнайке, или из её перешёптываний с Белочкой «Мёртвый?» — «Нет, кажется, живой» о нём же, следует, что смерть в стране коротышек тоже может существовать. Также в третьей книге сообщается о гибели нескольких лунных полицейских во время погони за грабителями и об убийстве работников местного банка во время вооружённого ограбления.

Коротышки имеют представление и о том, что существуют другие страны, а также и о том, какие имена могут носить их жители и как они могут выглядеть. Согласно второй части трилогии, Пачкуля Пёстренький, регистрируясь в солнечногородской гостинице, расписался в книге для постояльцев как «иностранец Пачкуале Пестрини». В 1 главе этой же книги Незнайка упоминает французский язык, а в 5 главе говорит:
 Мы, коротышки, очень маленькие и не можем охватить своим маленьким взглядом больших вещей. 

Также во второй книге упоминается такая мера длины, как ноготь. Она равна 1 1/4 см., и сказано, что рост почти в 9 1/2 ногтей (11 7/8 см.) является для коротышек довольно большим. Следовательно, большинство из них обладают ростом, вероятно, где-то в 8 ногтей (10 см.). 

В относительно тихую и размеренную жизнь города постоянно вносил элемент хаоса малыш-коротыш по имени Незнайка. То он напугает всех до смерти рассказом про оторвавшийся от Солнца кусок, готовый раздавить их город, то возьмётся за дела, которые не умеет делать, чем вызывает неудовольствие окружающих, а иногда и опасность для собственного здоровья и жизни.

Будучи довольно ленивым и невежественным, Незнайка не может, да и не хочет достичь профессионализма ни в какой области, что и приводит к неприятным для него и окружающих последствиям. В то же время Незнайка, как главный герой, по сути меняет образ жизни городов, а позже целой Луны. Кроме того, его выдумки не дают никому скучать, а сам по себе он очень добрый коротышка.

Согласно третьей книге, Незнайку измеряют в полицейском участке, куда тот попал почти сразу же после прибытия в государство лунных коротышек. Исходя из «стандартности» лунных единиц (вернее, миллиметров), можно узнать, что рост главного героя — 72 мм (как у небольшого, но и не маленького огурчика), размер носа — всего 2,5 мм, а окружность головы — 30 мм.

Сюжет 

Первые пять глав книги представляют собой отдельные истории, в которых Незнайка попадает в различные ситуации из-за своей несерьёзности и невнимательности (учится играть на музыкальных инструментах, рисовать портреты, писать стихи и управлять автомобилем), но каждый раз всё у него заканчивается неудачно. Непрерывный сквозной сюжет начинается с шестой главы.

Однажды малыш по имени Знайка, живущий в том же доме, что и Незнайка, придумал сделать воздушный шар и полететь на нём путешествовать всем домом, в котором живут 16 малышей. После долгой постройки шара, в ходе которой Незнайка успел поссориться со своим (вероятно, единственным) другом Гунькой (ссора была из-за того, что Гунька подружился с малышками Мушкой и Кнопочкой), коротышки, наконец, отправляются путешествовать.

После непродолжительного путешествия на воздушном шаре в связи с техническими трудностями (остыл воздух в оболочке шара) Знайка принимает решение всем покинуть шар и первый прыгает с парашютом. Однако в связи с замешательством, причиной которого стала отчасти неосторожность Торопыжки, а отчасти заявление Незнайки о том, что никому не надо больше прыгать, так как шар снова полетел вверх (потеряв вес Знайки), время упущено. В результате Знайка, выпрыгнув, остаётся один, а остальные малыши продолжают путешествие на шаре, который в скором времени падает на Зелёный город.

При падении большинство отделывается лёгкими ушибами (исключение составляет только Пулька, вывихнувший ногу). Незнайка, зацепившись за корзину, отделяется от остальных малышей, и его первым находят малышки, живущие в Зелёном городе, где, как выясняется, только малышки и живут. Незнайке везёт, так как, будучи найденным первым, он попадает в дом к Синеглазке и Снежинке. Остальные же малыши попадают в больницу, где строгий врач Медуница руководствуется стереотипом о том, что все малыши — хулиганы и драчуны. Она фактически держит путешественников в заключении, несмотря на то, что ни у кого, кроме Пульки, нет травм.

Благодаря удачному стечению обстоятельств Незнайке удаётся создать себе образ героя. Малышкам он представляется как гений, придумавший и сконструировавший воздушный шар, поэт, художник, музыкант и так далее, обучивший всех остальных малышей их ремёслам и умениям. Остальные малыши поддерживают это вранье. В Зелёном городе и его окрестностях Незнайка переживает много приключений:
 постепенное освобождение малышей из больницы;
 поход Винтика и Шпунтика в город Змеевку, где живут местные малыши, и знакомство там с интересными личностями (шофёром Бубликом, механиком-изобретателем Шурупчиком, не написавшим ни одной книги писателем Смекайлой);
 рисование Тюбиком портретов малышек;
 починка автомобиля Винтиком, Шпунтиком и Бубликом;
 механизированная уборка фруктов;
 побег Ворчуна и доктора Пилюлькина из больницы;
 лечение Пульки;
 и, наконец, подготовка к балу в честь освобождения всех малышей.

После долгих приключений в Зелёный город прибывает Знайка, который, как выяснилось, решил разыскать улетевших малышей. В результате этой встречи Незнайка разоблачён, как обманщик, и становится презираем всеми малышами и малышками. Впрочем, вскоре его прощают, и он принимает участие в бале, который неожиданно оказывается прощальным: исполнив песни, написанные поэтом Цветиком из Цветочного города, малыши (в особенности Ворчун и Незнайка) вдруг заскучали по своему родному городу и оставленным там друзьям, и решили вернуться.

После возвращения Незнайка мирится с Гунькой и сам начинает дружить с малышками, особенно с Кнопочкой. А ещё он начинает заниматься самообразованием, благодаря чему во второй части трилогии проявляет очень большой интерес к шахматам (Кнопочка и Пёстренький показывают к ним полное равнодушие), а в третьей части — к внутреннему устройству космической ракеты. Кроме того, благодаря проявленному к Зелёному городу интересу Знайки, в Цветочном городе происходят некоторые изменения и усовершенствования, такие, как:
 постройка фонтанов, моста через Огурцовую реку и водопровода;
 выращивание арбузов.

Персонажи 

 Незнайка  — главный герой трилогии, симпатичный образ ребенка младшего и среднего школьного возраста. Это коротышка весьма приметный, основная деталь его внешности — ярко-жёлтые (канареечные) брюки, оранжевая рубашка с зелёным галстуком и широкополая голубая шляпа. Из-за такого подбора одежды про него говорят «нарядился таким попугаем». Он обладает многими типичными детскими качествами: легко всем увлекается, но не любит прикладывать усилия для достижения цели, хитроват, не слишком-то вежлив, хвастлив, однако весьма умён и сообразителен; может командовать. Несмотря на чисто детские недостатки (а вернее, благодаря им), Незнайка забавен и пользуется популярностью. Его лучший друг — Гунька.
 Знайка — очень умный и интеллигентный коротышка, заслуживающий уважение. Типичный книжный образ школьника-отличника. Твёрдый, решительный, уравновешенный и невозмутимый. Очень часто занимается научными исследованиями и читает научно-познавательные книги, которые лежат в его комнате где попало. Однако в конце Знайка решает сделать книжный шкаф. Обычно появляется в чёрном костюме и в очках. Не любит, когда Незнайка творит какие-либо глупости. Возглавил путешествие на воздушном шаре, но, когда спрыгнул с парашютом, его "должность" занял Незнайка. Но вскоре Знайка нашёл товарищей в Зелёном городе.
 Синеглазка — серьёзная и рассудительная малышка, подруга Незнайки. Живёт в Зелёном городе. У неё тёмные волосы, голубые глаза и твёрдый характер. Чаще всего изображается в синем платьице и с волосами, заплетёнными в косу. После падения воздушного шара взяла Незнайку к себе для излечения. Во время приключений коротышек в Зелёном городе Незнайка и Синеглазка успели подружиться, а перед тем как покинуть город, Незнайка обещал написать ей письмо.

История замысла 
Первоначально Николай Носов был известен как автор детских рассказов и книг на школьную тему, из которых повесть «Витя Малеев в школе и дома» была отмечена Сталинской премией.

В 1952 году, направляясь с делегацией советских писателей в Минск на юбилей Якуба Коласа, Носов целую ночь напролёт проговорил с молодым украинским писателем Богданом Чалым, в то время редактором украинского журнала «Барвинок». Именно ему Носов поведал о замысле «Незнайки», который родился под впечатлением от прочитанной им в детстве сказки Анны Хвольсон «Царство малюток» (1889), которая, в свою очередь, была основана на комиксах поэта Палмера Кокса (после Революции книги Хвольсон не переиздавались). Из сказки Хвольсон было взято и имя главного героя (при этом у Хвольсон Незнайка чисто второстепенный персонаж, а на нынешнего Незнайку гораздо больше похож тот, которого у Хвольсон звали Мурзилкой). Чалый, который сам был известен, в частности, как автор стихотворной книги «Приключения Барвинка и Ромашки», буквально влюбился в образ обаятельного коротышки и предложил сразу же, как только появятся первые главы произведения, даже не дожидаясь его окончания, опубликовать их в своём журнале. 

В «Барвинке», который выходил на двух языках, сказка публиковалась сразу на русском и на украинском (в переводе Фёдора Макивчука) под названием «Приключения Незнайки и его товарищей». Первыми иллюстраторами сказки были Кира и Виктор Григорьевы. Отдельным изданием на русском языке сказка была издана в 1954 году в издательстве «Детгиз» под названием «Приключения Незнайки и его друзей» с иллюстрациями Алексея Лаптева, который затем был первым иллюстратором продолжения — «Незнайка в Солнечном городе». Именно Лаптев создал привычный облик Незнайки, который после этого стали использовать и другие художники.

См. также 
 Незнайка на Луне
 Незнайка в Солнечном городе
 Незнайка и Баррабасс

Примечания

Литература

Ссылки 
 А. Б. Хвольсон — Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков
 Диафильм «Воздушное путешествие Незнайки и его товарищей», 1957 г., чёрно-белый

Незнайка
Романы Николая Носова
Детская литература СССР
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Барвинок»